Il doppio femminile degli Internazionali d'Italia 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Mary Joe Fernández e Nataša Zvereva erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Arantxa Sánchez Vicario e Irina Spîrlea hanno battuto in finale 6–4, 3–6, 6–3 Gigi Fernández e Martina Hingis.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Arantxa Sánchez Vicario /  Irina Spîrlea (campionesse)
 Gigi Fernández /  Martina Hingis (finale)
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (semifinale)
 Laura Golarsa /  Nathalie Tauziat (quarti di finale)

 Jill Hetherington /  Kristine Radford (secondo turno) 
 Yayuk Basuki /  Caroline Vis (quarti di finale) 
 Alexia Dechaume-Balleret /  Sandrine Testud (semifinale) 
 Alexandra Fusai /  Patricia Hy-Boulais (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Internazionali d'Italia 1996